Paluda är ett släkte av insekter som beskrevs av DeLong 1937. Paluda ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Paluda